Ян Мюлдер () — нідерландське ім'я.

Відомі носії:

 Ян Мюлдер (1943) — політик;
 Ян Мюлдер (1945) — футболіст.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок